Albuin ist der Name folgender Personen:

 Witta von Büraburg (latinisiert Albuin, um 700–nach 760)
 Albuin († 1006), Bischof und Heiliger
 Albuin (Kärnten) († vor 975), Markgraf in Kärnten
 Albuin von Merseburg (auch Albuwin; † 1112), von 1096/97 bis 1112 der zwölfte Bischof von Merseburg

Siehe auch
 Alboin